Kamareh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīshnūn, ort, Lorestan, 
 Kamareh-ye Gharbī, ort, Kermanshah, 
 Cheshmeh Gach (ort i Iran), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar